Černovice (Duits: Czarlowitz) is een Tsjechische gemeente in de regio Pilsen, en maakt deel uit van het district Domažlice.
Černovice telt 205 inwoners.

Gemeente in Domažlice